Яненш:

 Яненш, Вернер Эрнст Мартин (1878—1969) — немецкий палеонтолог и геолог, крупнейший специалист по динозаврам в Германии.
 Яненш, Герхард (1860—1933) — немецкий скульптор и медальер.